Конъли може да се отнася за:

 Дженифър Конъли (р. 1970) – американска актриса
 Джо Конъли – американски писател
 Джон Конъли (р. 1968) – ирландски писател
 Джон Конъли (р. 1938) – английски футболист
 Майкъл Конъли (р. 1956) – американски писател